Retorno al pasado puede referirse a:

 Retorno al pasado, uno de los títulos en castellano con los que se tradujo el título de la película estadounidense Out of the Past, dirigida por Jacques Tourneur y estrenada por primera vez en 1947;
 Retorno al pasado, el título en España de la película británica I Was Happy Here, dirigida por Desmond Davis, estrenada por primera vez en 1966, también conocida como Time Lost and Time Remembered y titulada en México Yo fui feliz aquí;
 Volver al pasado (en Hispanoamérica) o Vuelta al pasado (en España), en inglés Back to the Past (literalmente: Retorno al pasado), es también el título del noveno episodio de la séptima temporada de la serie animada de televisión Bob Esponja, emitido por primera vez en Estados Unidos el 15 de febrero de 2010;
 Retorno al pasado, título del cuarto episodio de la segunda temporada de la serie de televisión española Gran Hotel, emitido por primera vez por la cadena Antena 3 el 24 de octubre de 2012;
 Retorno al pasado, título del noveno episodio de la primera temporada de la serie de televisión española Ciega a citas, emitido por primera vez por la cadena Cuatro el 19 de marzo de 2014.